Чемпионаты Хорватии по шахматам проводятся с 1940 г., когда Хорватия была частью Королевства Югославии. Первым победителем турнира стал Б. Рабар. Позже он завоевал еще 2 титула.

Во время существования Независимого государства Хорватии был проведен 1 чемпионат.

С 1946 г. проводился чемпионат Народной (Социалистической) республики Хорватии.

С 1992 г. проводятся чемпионаты независимой Хорватии. Организатором соревнования является Хорватский шахматный союз.

Наибольшее количество чемпионских титулов завоевал М. Палац, еще несколько шахматистов одержали по 3 победы в национальных чемпионатах.

Женские чемпионаты независимой Хорватии проводятся с 1992 г. По 7 раз чемпионский титул завоевывали М. Медич и Б. Франчишкович.

Города проведения

Хронологическая таблица

Чемпионат Хорватии в составе Королевства Югославии

Чемпионат Независимого государства Хорватии

Чемпионаты Народной республики Хорватии / Социалистической республики Хорватии

Чемпионаты независимой Хорватии

Женские чемпионаты

Примечания 

Хорватия
 
Шахматы в Хорватии